Dirscherl ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Dirscherl (* 1958), Geschäftsführer des Evangelischen Bauernwerks Württemberg
 Erwin Dirscherl (* 1960), deutscher Theologe
 Fritz Dirscherl (1932–2021), deutscher Ringer
 Gerhard Dirscherl (* 1939), deutscher Forstwissenschaftler und Kommunalpolitiker
 Hans Dirscherl (1889–1962), deutscher Politiker (FDP)
 Klaus Dirscherl (* 1940), deutscher Romanist und Hochschullehrer
 Walter Veit-Dirscherl (* 1936), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Wilhelm Dirscherl (1899–1982), deutscher Chemiker und Physiologe